Чишма () — упразднённая в 2005 году деревня Тукаевского сельсовета Аургазинского района Республики Башкортостан.

История 
Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года № 211-з., ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населённые пункты:

4) в Аургазинском районе:

д) посёлок Чишма Тукаевского сельсовета

География 
Находился возле посёлка Буляк

Географическое положение 
Расстояние до:
Расстояние до:
 районного центра (Толбазы): 27 км,
 центра сельсовета (Тукаево): 4 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Белое Озеро): 54 км.

Население 

На 1 января 1969 года проживали 56 человек; преимущественно татары (Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.48).

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.48.
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Аургазинского района